Mads Jespersen (né le  à Odense au Danemark) est un joueur de hockey sur glace danois.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 2006 avec le Odense Ishockey Klub 2 dans la 1. Division.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007 || Odense IK 2 || 1. Division ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|2007-2008 || Odense IK 2 || 1. Division ||2 ||1 ||0 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 || Odense IK || AL-Bank ligaen ||44 ||0 ||1 ||1 ||20 ||10 ||1 ||1 ||2 ||2
|- 
|2008-2009 || Odense IK 2 || 1. Division ||11 ||1 ||2 ||3 ||53 ||4 ||1 ||0 ||1 ||2          
|-
|2009-2010 || Odense IK || AL-Bank ligaen ||28 ||0 ||1 ||1 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Odense IK 2 || 1. Division ||5 ||0 ||2 ||2 ||14 ||3 ||0 ||0 ||0 ||14
|-
|2010-2011 || Odense IK || AL-Bank ligaen ||39 ||0 ||4 ||4 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2010-2011 || Odense IK 2 || 1. Division ||1 ||0 ||0 ||0 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Odense IK || AL-Bank ligaen ||36 ||1 ||6 ||7 ||40 ||12 ||0 ||1 ||1 ||4
|- 
|2012-2013 || Odense IK || AL-Bank ligaen ||- ||- ||- ||- ||- ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|2012-2013 || Odense IK 2 || 1. Division ||4 ||1 ||1 ||2 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-

|147||1||12||13||124||24||1||1||2||6

Notes et références 

Naissance en mars 1990
Naissance à Odense
Joueur danois de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Odense IK